Geomorfologia: Cadascuna de les corbes pronunciades en un curs fluvial. Vegeu Meandre.
 Mitologia: Déu fluvial grec. Vegeu Meandre (mitologia).
 Geografia històrica: Antic riu d'Anatòlia. Vegeu Riu Meandre.
 Història: Sàtrapa de Lídia. Vegeu Menandre (sàtrapa)
 Art: Un tipus de decoració grega i romana. Vegeu Greca.